Людми́ла Ша́пошникова:
 Шапошникова, Людмила Васильевна (1926—2015) — советская и российская писательница, востоковед, первый вице-президент МОО «Международный Центр Рерихов».
 Шапошникова, Людмила Викторовна (1921—2003) — советская и российская актриса театра и кино.
 Шапошникова, Людмила Кузьминична (1895—1942) — советский политический деятель.
 Шапошникова, Людмила Петровна (более известна под фамилией Савинкова; род. 1936) — советская спортсменка, представляла художественную гимнастику в индивидуальных и командных упражнениях.